Moordorf bezeichnet

 einen Ortsteil der Gemeinde Südbrookmerland im Landkreis Aurich in Niedersachsen, siehe: Moordorf (Ostfriesland)
 einen Ortsteil der Gemeinde Ummanz im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern
 einen Ortsteil der Gemeinde Westermoor im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein, siehe: Moordorf (Steinburg)
 einen Ortsteil der Stadt Elsfleth im Landkreis Wesermarsch in Niedersachsen, siehe Moordorf (Elsfleth)
 einen Ortsteil der Stadt Neustadt am Rübenberge in der Region Hannover in Niedersachsen
 einen Ortsteil der Stadt Visselhövede im Landkreis Rotenburg (Wümme) in Niedersachsen